Gladbach ist die umgangssprachliche Kurzbezeichnung für:

 Bergisch Gladbach, Kreisstadt des Rheinisch-Bergischen Kreises, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Mönchengladbach, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 die Fußballmannschaft des Sportvereins Borussia Mönchengladbach

Gladbach ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Gladbach (Mönchengladbach), zentraler Stadtteil des Stadtbezirks Nord in Mönchengladbach
 Gladbach (Eifel), Gemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Gladbach (Langenfeld), Ortsteil der Stadt Langenfeld (Rheinland) im Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Gladbach (Neuwied), Ortsteil der Kreisstadt Neuwied in Rheinland-Pfalz
 Gladbach (Vettweiß), Ortsteil der Gemeinde Vettweiß im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen

Fließgewässer:
 Gladbach (Niers), Nebenfluss der Niers in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Gladbach (Wisper), Nebenfluss der Wisper im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Gladbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Gladbach (1808–1873), radikaldemokratischer preußischer Politiker
 Ernst Georg Gladbach (1812–1896), deutsch-schweizerischer Architekt und Hochschullehrer
 Georg Adolph Gladbach (1777–1845), deutscher Handelsmann und Abgeordneter 
 Paul Gladbach († 1688), deutscher Bildhauer und Maler
 Wilhelm Gladbach (1908–1967), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)

Siehe auch:
 Glattbach (Begriffsklärung)
 Grube Gladbach